

Edifici 

 World Trade Center nel mondo

Italia 
 World Trade Center – a Genova, Italia

Messico 
 World Trade Center – a Città del Messico, Messico

New York (USA) 
World Trade Center – complesso di edifici di New York distrutto l'11 settembre 2001.
 Sito del World Trade Center.
 World Trade Center – complesso di edifici a New York, costruito sul sito del precedente World Trade Center.

San Marino 
 World Trade Center – a Serravalle, San Marino

Cinema 

World Trade Center – film del 2006

Trasporti 
World Trade Center –  stazione della Port Authority Trans-Hudson (PATH)
WTC Cortlandt (o "World Trade Center") – stazione della linea IRT Broadway-Seventh Avenue della metropolitana di New York.
Chambers Street-World Trade Center – stazione della linea IND Eighth Avenue della metropolitana di New York.